Andrzej Szarmach − polski piłkarz, reprezentant Polski, trener
 Anna Szarmach − polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów
 Henryk Szarmach − polski lekarz, wykładowca akademicki, poseł na Sejm
 Marian Szarmach − polski filolog klasyczny, profesor nauk humanistycznych